Příběh vojáka může být:
 Příběh vojáka (Stravinskij) – taneční pantomima Igora Fjodoroviče Stravinského z roku 1918
 Příběh vojáka (film, 1984) – americký film režiséra Normana Jewisona z roku 1984
 Příběh vojáka (film, 2010) (též Láska hory přenáší) – americký televizní film režiséra Harveyho Frosta z roku 2010